Perelli steht für:
 Perelli, Gemeinde auf der französischen Insel Korsika

Perelli ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Perelli (1896–1960), argentinischer Schauspieler
 Giulia Perelli (* 1982), italienische Fußballspielerin
 Luciano Perelli (1916–1994), italienischer Historiker
 Luigi Perelli (* 1937), italienischer Fernsehregisseur, Dokumentarfilmer und Drehbuchautor
 Mario Orazio Perelli (1894–1979), italienischer Anarchist
 Niccolò Perelli (1696–1772), italienischer Kardinal